Файзулла Ходжаев:
 Ходжаев, Файзулла (сценарист) (род. 1932) — советский и узбекский драматург, писатель и сценарист.
 Ходжаев, Файзулла Губайдуллаевич (1896—1938) — советский партийный и государственный деятель, председатель ЦИК и СНК Узбекской ССР.